Liaoningvenator curriei — вид ящеротазових динозаврів родини троодонтиди (Troodontidae), який існував у ранній крейді в Азії. Викопні рештки виду дослідники виявили у відкладеннях формації Їсянь в місті Бейпяо в провінції Ляонін на сході Китаю. Відомий за єдиним екземпляром, майже повним і добре збереженим скелетом із більшістю кісток. Зразок зберігається в Даляньському музеї природної історії у місті Далянь.

Назва 

Родова назва Liaoningvenator перекладається як «ляонінський мисливець». Назва виду curriei дана на честь канадського палеонтолога Філіпа Дж. Каррі.

Опис 
Загальна довжина тіла (приблизна довжина черепа, шиї, тулуба та хвоста разом) становить приблизно 69 см. Динозавр має довгий, вузький і трикутний череп довжиною 9,8 см.

Філогенія

Примітки 

Троодонтиди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2017